Mai jos sunt loturile pentru Campionatul Mondial de Fotbal 1998 din Franța. Vârsta și numărul de selecții sunt cele de la data începerii turneului final.

Grupa A

Brazilia

Antrenor principal: Mário Zagallo

Maroc
Antrenor principal:  Henri Michel

Norvegia

Antrenor principal: Egil Olsen

Scoția

Antrenor principal: Craig Brown

Grupa B

Austria

Antrenor principal: Herbert Prohaska

Camerun

Antrenor principal:  Claude Le Roy

Chile

Antrenor principal:  Nelson Acosta

Italia

Antrenor principal: Cesare Maldini

Grupa C

Danemarca

Antrenor principal:  Bo Johansson

Franța

Antrenor principal: Aimé Jacquet

Arabia Saudită

Antrenor principal:  Carlos Alberto Parreira (fired after two matches, replaced by Mohammed Al-Kharashy for the final match)

Africa de Sud

Antrenor principal:  Philippe Troussier

Andre Arendse (#22) was injured before the start of the tournament. His replacement, Paul Evans, was also injured shortly after arriving as a replacement. Simon Gopane was then called up, and sat on the bench for the last two matches.

Grupa D

Bulgaria

Antrenor principal: Hristo Bonev

Nigeria

Antrenor principal:  Bora Milutinović

Paraguay

Antrenor principal:  Paulo César Carpegiani

Spania

Antrenor principal: Javier Clemente

Grupa E

Belgia

Antrenor principal: Georges Leekens

Mexic

Antrenor principal: Manuel Lapuente

Olanda

Antrenor principal: Guus Hiddink

Coreea de Sud
Antrenor principal:  Cha Bum-kun (dat afară după două meciuri, înlocuit cu  Kim Pyung-seok pentru ultimul meci)

Grupa F

Germania

Antrenor principal: Berti Vogts

Note: Kirsten and Marschall also earned additional caps for Germania de Est (49 and 4, respectively).

Iran
Antrenor principal: Jalal Talebi

Statele Unite

Antrenor principal: Steve Sampson

Iugoslavia

Antrenor principal: Slobodan Santrač

Grupa G

Columbia

Antrenor principal: Hernán Darío Gómez

Anglia

Antrenor principal: Glenn Hoddle

România

Antrenor principal: Anghel Iordănescu

Tunisia

Antrenor principal:  Henryk Kasperczak (fired after two matches, replaced by Ali Selmi for the final match)

Grupa H

Argentina

Antrenor principal: Daniel Passarella

Croația

Antrenor principal: Miroslav Blažević

Jamaica

Antrenor principal:  Renê Simões

Japonia

Antrenor principal: Takeshi Okada

Reprezentarea jucătorilor pe ligi

Note

Legături externe
 Campionatul Mondial pe site-ul Planet World Cup

Loturi
Loturi pentru Campionatul Mondial de Fotbal